Кинну () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Кинну — село у волості Йиґева повіту Йиґевамаа.
 Кинну — село у волості Кастре (до реформи 2017 року у волості Винну) повіту Тартумаа.
 Кинну — село у волості Куусалу повіту Гар'юмаа.
 Кинну — село у волості Пиг'я-Пярнумаа повіту Пярнумаа.
 Кинну — село у волості Ряпіна повіту Пилвамаа.
 Кинну — село у волості Сааремаа (до реформи 2017 року у волості Вальяла) повіту Сааремаа.
 Кинну — до адміністративної реформи 2017 року село у волості Пігтла повіту Сааремаа, після утворення 21 жовтня 2017 року волості Сааремаа перейменоване в Пюга-Кинну.